Czerwona Królowa – postać literacka z bajki Po drugiej stronie lustra Lewisa Carrolla
 Czerwona Królowa – teoria ewolucji płci (Leigh Van Valen)